

Zoologie 
Deux espèces de poissons-chirurgiens appelées nason (ou nasique) :
 le nason à éperons bleus (Naso unicornis) ;
 le nason à éperons oranges (Naso lituratus).

Toponyme 
 Nason (Illinois), ville aux États-Unis ;
 Nasŏn (en romanisation révisée du coréen : Naseon), le nom sud-coréen de la ville de Rasŏn en Corée du nord.

Patronyme 
 Pieter Nason, 1612-entre 1688 et 1691, peintre hollandais ;
 Ralph Nason, né en 1940, pilote automobile et promoteur de courses de stock-car.

Voir aussi 
 Bandicoot à nez long ou péramèle nason, la plus grande espèce de bandicoot, en Australie.